Kościół św. Elżbiety w Wiedniu – kościół należący do parafii św. Aniołów Stróżów
 Kościół św. Elżbiety w Wiedniu – kościół należący do parafii św. Elżbiety